Zabrezje jenaseljeno mjesto u općini Vareš, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

1991. 

Nacionalni sastav stanovništva 1991. godine, bio je sljedeći:

ukupno: 35

 Hrvati - 14
 Muslimani - 7
 Srbi - 4
 Jugoslaveni - 8
 ostali, neopredijeljeni i nepoznato - 2

2013. 

Nacionalni sastav stanovništva 2013. godine, bio je sljedeći:

ukupno: 2

 Hrvati - 2

Izvori 

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji
Vareš